Izvor je lahko:
 Izvor, v geologiji rekonstrukcija izvora sedimentov
 Izvor v umetnosti je izvor in / ali zgodovina predmeta

Bolgarija
 Izvor, Dimovo
 Izvor, Burgas
 Izvor, Radomir
 Izvor, Rodopi
 Izvor, Slivnica

Romunija
 Izvor, naselje v občini Cornereva
 Izvor, naselje v občini Șimnicu de Sus

Severna Makedonija
 Izvor, Čaška
 Izvor, Kičevo
 Izvor, Lipkovo

Srbija
 Izvor, Babušnica
 Izvor, Bosilegrad
 Izvor, Paraćin
 Izvor, Pirot
 Izvor, Svrljig
 Izvor, Žitorađa

 Izvor, film režiserja Christopherja Nolana iz leta 2010